Nogarole steht für:

 Nogarole Rocca, eine nordostitalienische Gemeinde in der Provinz Verona in Venetien
 Nogarole Vicentino, eine nordostitalienische Gemeinde in der Provinz Vicenza in Venetien